Rue Faustin-Hélie est une odonyme pouvant faire référence :
 une rue à Nantes ;
 une rue à Paris ;